Vila da Ponte (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Vila da Ponte (Sernancelhe), een plaats in de Portugese gemeente Sernancelhe